Змагання з гігантського слалому серед жінок на XVI зимових Олімпійських іграх в Альбервілі проходили 19 лютого 1992 року у гірськолижньому курорті «Мерібель». У змаганнях взяли участь 69 учасників з 32 країн. Золото здобула Пернілла Віберг зі Швеції. Австрійка Аніта Вахтер та американка Даянн Рофф отримали срібні медалі.

Результати змагань

Примітки 

Змагання на зимових Олімпійських іграх 1992
Гірськолижний спорт на Олімпійських іграх